Василий Крюков:
 
 Крюков, Василий Михайлович (1962—2008) — российский синолог.